Few est un adjectif anglais signifiant « peu, quelques-uns ».

FEW est un sigle qui peut désigner :
  (en français, Dictionnaire étymologique du français), un livre du philologue et lexicographe suisse Walther von Wartburg, « bible » de l'étymologie du français ;
 Farrudg Entertainment Worldwide, une des sociétés de production audiovisuelle fondée par Dominique Farrugia.

 Bobby Few (1935-2021), pianiste de jazz américain ;
  (1962-), entraîneur de basketball américain ;
 William Few (1748-1828), homme politique et Père fondateur américain.